Alexandru Gațcan (Chișinău, 27 de Março de 1984) é um futebolista moldavo que atualmente joga pelo  Krylya Sovetov.

Nos tempos de URSS, seu nome era russificado para Aleksandr Mikhaylovich Gatskan (Александр Михайлович Гацкан, em russo).

Ligações externas 
Perfil no Ogol
Perfil em National Football Teams 

Futebolistas da Moldávia
Futebolistas do FC Rostov
Naturais de Quixinau
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do FC Rubin Kazan